Le terme ligne 14 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 14 du métro de Canton ;
 Ligne 14 du métro de Moscou, généralement appelée ceinture centrale ;
 Ligne 14 du métro de Paris ;
 Ligne 14 du métro de Pékin ;
 Ligne 14 du métro de Shenzhen ;
 Ligne 14 du métro de Shanghai ;
 Ligne 14 du métro de Stockholm ;
 Ligne 14 du métro de Valence ;
 Ligne 14 du métro de Zhengzhou.

Tramway 
 Ligne 14 du tramway de Bâle
 Ligne 14 du tramway de Budapest
 Ligne 14 du tramway de Genève
 Ligne 14 du tramway d'Helsinki
 Ancienne ligne 14 du tramway de Knokke
 Ligne 14 du tramway de Prague

Voir aussi 
 
 14 (nombre)

14